Lauth ist der Name folgender Orte in Russland:

 Lauth, Dorf im ehemaligen Kreis Königsberg (Preußen), heute Bolschoje Issakowo im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad
 Krug Lauth, Ort im ehemaligen Kreis Königsberg (Preußen), heute Maloje Issakowo im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad
 Groß Lauth, Gut im ehemaligen Kreis Preußisch Eylau in Ostpreußen, heute Newskoje (Kaliningrad, Bagrationowsk) im Rajon Bagrationowsk, Oblast Kaliningrad
 Klein Lauth, Vorwerk im ehemaligen Kreis Preußisch Eylau, heute Sergejewo (Kaliningrad)

Lauth ist der Familienname folgender Personen:
 Benjamin Lauth (* 1981), deutscher Fußballspieler
 Bernhard Lauth (* 1956), deutscher Philosoph
 Charles Lauth (1836–1913), französischer Chemiker
 Ernest Lauth (1827–1902), deutscher Bankier, Bürgermeister und Reichstagsabgeordneter
 Franz Joseph Lauth (1822–1895), deutscher Ägyptologe
 Gerhard W. Lauth (* 1947), deutscher Psychologe
 Jakob Günter Lauth (* 1970), deutscher Chemiker
 Johann Josef Lauth (1812–1874), württembergischer Oberamtmann
 Hans-Joachim Lauth (* 1957), deutscher Politologe
 Reinhard Lauth (1919–2007), deutscher Philosoph
 Robert Lauth (1896–1985), deutscher Landschaftsmaler
 Rose Woldstedt-Lauth (1889–1966), elsässisch-deutsche Schriftstellerin
 Thomas Lauth (1758–1826), französischer Anatom und Botaniker
 Tim Lauth (* 1992), deutscher Fernseh- und Radiomoderator
 Wolfgang Lauth (1931–2011), deutscher Jazzmusiker

Lauth als Teil von Firmierungen:
 Lauth-Juergens Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Laut (Begriffsklärung)